* Жан II (герцог Алансона)
 Жан II (герцог Брабанта)
 Жан II (герцог Бретани)
 Жан II (герцог Лотарингии)
 Жан II (граф Невера)
 Жан II (маркграф Намюра)
 Жан II Люксембургский-Линьи (1392—1441) — граф Гиз с 1425 года и Линьи с 1430 года.
 Жан II де Бриенн
 Жан II де Бурбон
 Жан II де Бурбон-Вандом
 Жан II (ок. 1280—1319) — дофин Вьеннский с 1306.
 Жан II де Нель (ум. 1270/1272) — граф Суассона и сеньор Амбуаза, граф Шартра по правам жены. 
 Жан II де Шалон-Арле
 Жан II д’Авен
 Жан II д’Арманьяк
 Жан II ле Менгр
 Жан II (1468—1505) — сеньор Монако с 1494 года.
 Жан II де Дрё (1265—1309) — граф Дрё с 1282 года. 
 Жан II де Блуа-Шатильон (ум. 1381) — граф Блуа и Дюнуа с 1372, в 1371—1379 герцог Гелдерна по правам жены.
 См. также 
 Жан I
 Жан III
 Жан IV
 Жан V